Фыркал:

 Фыркал — пресное проточное озеро в Ширинском районе, в Чулымо-Енисейской котловине.
 Фыркал — аал в Ширинском районе.